Елена (Тројан, 2. август 1984) бугарска је поп-фолк певачица.

Дискографија

Албуми 
 -{Пристрастена}- (2006)
 -{От упор}- (2008)

Спотови

Тв верзије 

Рођени 1984.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи